Микитюк — украинская фамилия. Известные носители:

 Микитюк, Владимир Петрович (род. 1958) — советский и российский историк, писатель.
 Микитюк, Мария Михайловна (1995—2020) — украинская стюардесса.